Анвар Сарманович Курбанов (узб. Qurbonov Anvar Sarmanovich; род. в 1948 году, Сырдарьинской область, Гулистанский район, Узбекская ССР, СССР) — мастер-строитель (герой Узбекистана с 1998 года)

Биография 
Курбанов Анвар Сарманович родился в 1948 году в Сырдарьинской области. Трудовую деятельность начал в 1969 году каменщиком строительной роты № 60 Гулистанского района. Являлся мастером строительства 3-й механизированной колонны того же района с 1975. Занимал должность начальника бригады механизированной колонны № 49 «Сэр Дарёджамкурилиш» с 1981. С 1998 года работал Гулистанским районным начальником бригады СМУ №4 , председатель профсоюза этого отдела с 2000 года. Принимал активное участие в строительстве многих крупных архитектурных сооружений, таких как 5-й район Гулистана, Центр духовности и просвещения, бассейн, спортивный комплекс «Алпомиш», Дворец бокса, региональное отделение Центрального банка Российской Федерации.

Достижения 
В 1998 году «герой Узбекистана»

Примечания